Chen Qian est un nom chinois porté par plusieurs personnalités :
 Chen Qian, personnage du Royaume de Wei.
 Chen Qian (559-566), l'empereur Wendi de la dynastie Chen.
 Chen Qian, nageuse chinoise née en 1993.
 Chen Qian, pentathlonienne chinoise née en 1987.